Малака́са () — деревня в Греции. Относится к общине Оропос в периферийной единице Восточная Аттика в периферии Аттика. Расположена на высоте 227 метров над уровнем моря, в 38 км к северу от Афин, у северного подножия Парниса. Население 514 человек по переписи 2011 года.

Южнее села проходит Автострада 1. Южнее, в деревне Сфендали находится .

В Малакасе находится  старца Порфирия Кавсокаливита.

Миграционный центр 
После начала европейского миграционного кризиса в Малакасе был построен центр приема мигрантов на 2,5 тысячи человек, так называемый «центр гостеприимства». 15 марта 2020 года заработал миграционный центр закрытого типа, откуда запрещён выход мигрантов и беженцев. В Малакасу начали привозить нелегальных мигрантов, прибывших на остров Лесбос после 1 марта 2020 года, когда Турция объявила об открытии границы с Европой. «Врачи без границ» заявляют, что в миграционных центрах Греции отсутствуют условия для гигиены.

Сообщество Малакаса 
Сообщество Малакаса создано 12 февраля 1934 года (). В сообщество входит 3 населённых пункта. Население 1049 человек по переписи 2011 года. Площадь 30,195 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Восточная Аттика